María Magdalena Yvonne de Borbón-Busset (en francés, Marie Madeleine Yvonne de Bourbon-Busset (París, 23 de marzo de 1898 - París, 1 de septiembre de 1984) fue Duquesa consorte de Parma y Reina reclamante al trono de España por su matrimonio con Francisco Javier de Borbón-Parma.

Biografía
De la rama Borbón-Busset: su padre fue Jorge Luis, Conde de Lignières (1860-1932), y su madre María Juana de Kerret de Quillien (1866-1958).

Tuvo por hermanos Inés (1889-1966), Jaime (1890-1892), Gabriela (1893-1984), Felipe (1894-1917), Beatriz (1895-1973), Enrique (1897-1918), Blanca (1900-1997), Renato (1902-1989).

Ruptura familiar
Casada con el pretendiente carlista Javier de Borbón-Parma, en la década de 1970 intervino en la disputa política entre sus hijos Sixto Enrique y Carlos Hugo a favor del primero, manifestando en un comunicado que Sixto no había secuestrado a su marido y que, en cambio, sus hijos Cecilia y Carlos Hugo lo habían sacado del hospital donde se encontraba ingresado, en contra de las indicaciones de los médicos, para llevarlo ante un notario desconocido y obligarle a hacer una declaración a favor de Carlos Hugo y «contraria al auténtico Tradicionalismo». Su marido falleció poco después. Tras estos sucesos, llegó a repudiar y desheredar a sus hijos Carlos Hugo, María Teresa, Cecilia y Nieves, y mandó que a su muerte no pudiesen asistir al velatorio de su cadáver en el castillo de Lignières.

Matrimonio e hijos 

El 12 de noviembre de 1927 contrajo matrimonio con el príncipe Francisco Javier de Borbón-Parma, en Lignières, al no pertener Magdalena a una casa real reinante o que hubiera reinado o a una familia mediatizada su enlace matrimonio morganático. El duque Roberto (II) Hugo de Parma, sin embargo, al no tener hijos, reconoció como válido y dinástico el matrimonio de Javier y Magdalena, al hacerlo Javier podría convertirse en el jefe de la familia Borbón-Parma a la muerte de Roberto Hugo. 
Tuvieron seis hijos:

 María Francisca (n. en 1928). Casada en 1959 con el príncipe Eduardo de Lobkowicz (1926-2010). Después del matrimonio recibió el título de "Princesa de Lobkowicz". Tuvieron cuatro hijos. Activista humanitaria, filántropa, delegada de las Naciones Unidas de 1990 a 1995 en Líbano, carlista y política. 
 Carlos Hugo (1930-2010). Casado con la princesa Irene de los Países Bajos (n. en 1939). Tuvieron cuatro hijos. Activista político, político y carlista. Llevaba los títulos de "Duque de Parma y Piacenza", "Jefe de la Casa de Borbón-Parma", "Jefe de la Casa Real Carlista de España" y "Duque de Madrid".
 María Teresa (1933-2020). Historiadora, escritora, activista socialista, política y carlista. Conocida como "la princesa roja", víctima del COVID-19.
 Cecilia María (1935-2021). Activista humanitaria, política y carlista. Recibió el título de "Condesa de Poblet".
 María de las Nieves (n. en 1937). Activista humanitaria, política y carlista. Recibió el título de "Condesa de Castillo de La Mota".
 Sixto Enrique (n. en 1940). Político y carlista. Recibió el título de "Duque de Aranjuez".

Ancestros

Referencias

Bibliografía
 

Casa de Borbón en Francia
Casa de Borbón en España
Consortes de reclamantes del trono de España
Duquesas consortes de Parma
Nacidos en París
Fallecidos en París